Der letzte Akt steht für:

 Der letzte Akt (1955), deutsch-österreichischer Film von Georg Wilhelm Pabst
 Der letzte Akt (2010), österreichischer Dokumentarfilm von Herbert Eisenschenk 
 Der letzte Akt (2014), amerikanischer Film von Barry Levinson